Его́рычев (Его́рычева) — русская фамилия. Произошла от отчества Егорыч (Егорович).

 Егорычев, Александр Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист с мячом.
 Егорычев, Андрей Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.
 Егорычев, Михаил Валерьевич (род. 1977) — российский легкоатлет, тренер.